Golina (gromada w powiecie jarocińskim)
 Golina (gromada w powiecie konińskim)
 Golina Wielka (gromada) (powiat rawicki)